Павел Вейнберг: Вейнберг, Павел Исаевич (1846—1904) — русский писатель-юморист и актёр.
 Вейнберг, Павел Павлович (1874—1910) — русский актёр, драматург и беллетрист.